Dit is de wereldranglijst van augustus 2003 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 27 augustus 2003.

Mannen 08